Дворе́ц Виле́йшисов (дом Вилейшиса, ) (Vileišių rūmai) — ансамбль дворца литовского инженера, предпринимателя и общественного деятеля Пятраса Вилейшиса на Антоколе, ныне Институт литовской литературы и фольклора () с необарочными формами; памятник истории и архитектуры начала XX века, построенный в 1904—1906 годах по проекту виленского архитектора немецкого происхождения, представителя историзма Августа Клейна.

История 
Комплекс построен на средства Пятраса Вилейшиса и под его наблюдением для своей семьи, при этом с возможностью проведения различного рода культурных и общественных мероприятий. Вилейшис с семьёй проживал здесь до начала Первой мировой войны.

В доме при улице располагалась типография (в подвале) и редакция и администрация (на первом этаже) газеты «Вильняус жинёс» (). Верхний этаж сдавался жильцам. Здесь жили литовский скульптор Рафал Яхимович (Раполас Якимавичюс), польский философ профессор Владислав Татаркевич. На втором этаже жилого здания у улицы в 1907 году состоялась первая литовская художественная выставка. Её организовали художники Антанас Жмуйдзинавичюс, Микалоюс Константинас Чюрлёнис и скульптор Пятрас Римша. На церемонии открытия 9 января 1907 года речь сказал Йонас Басанавичюс. На выставке впервые экспонировались картины Чюрлёниса.

Во время отъездов Вилейшисов и позднее, после смерти Пятраса Вилейшиса (1926), за дворцом присматривала унаследовавшая его дочь инженера Эляна Вилейшите-Яловяцкене (). В 1931 году она переехала в Варшаву и ансамбль продала литовскому просветительному обществу «Ритас» (, «Утро»). В 1932 году во дворце обосновалось также Литовское научное общество () со своей библиотекой, архивом, музеем. Несколько недель в этом здании жил Йонас Басанавичюс, председатель Литовского научного общества. В 1938 году польскими властями Литовское научное общество было закрыто.

С 1941 года ансамбль перешёл в ведение Академии наук Литовской ССР, которая разместила здесь Институт литовской литературы и Институт литовского языка, с основанным в 1947 году Литературным музеем АН Литовской ССР, и Институт истории (в здании у улицы), с 1952 года Институт литовского языка и литературы. Позднее Институт истории был переведён в здание на улицу Косцюшкос, 30, затем во вновь сооружённое здание на улице Кражю. Институт литовского языка и литературы был реорганизован в два учреждения и в настоящее время в ансамбле бывшего дворца Вилейшиса располагается Институт литовской литературы и фольклора.

Архитектура зданий 

Ансамбль располагается на Антоколе неподалёку от костёла Святых Петра и Павла. Он сооружён на искусственной террасе у реки Вилии (Нерис). Ансамбль составляют главный дворец в глубине участка общей площадью около 0,46 га, жилого дома при улице и вспомогательного хозяйственного здания и ограды с воротами. Юго-восточный угол террасы укрепляет стенка с балюстрадой, в западной части сооружена круглая обзорная площадка. Участок обсажен декоративными деревьями и кустами.

Столбы главных больших ворот украшены декоративными фонарями, по обеим сторонам от них и у жилого дома имеются трое ворот меньшего размера. Основную часть ограды составляет металлическая решётка с характерной для барокко орнаментикой между кирпичными оштукатуренными столбами, другая часть — стена и столбы из нештукатуреных жёлтых кирпичей.

Здания относят к числу первых, построенных в Вильнюсе с применением новых по тем временам и ещё редких материалов — бетона, цемента, железобетонных перекрытий. По свидетельствам очевидцев строительства, известь разводилась не водой, а молоком. Вместо традиционных кирпичных дымоходов смонтированы медные нержавеющие трубы. Камень для фундамента по заказу вытесан в Финляндии. Все три здания были оборудованы электричеством, водопроводом и канализацией с биологическим фильтром.

Доминанта ансамбля — главный двухэтажный дворец с полуподвальным этажом, бывшая резиденция семьи Вилейшиса. Дворец квадратный в плане с железобетонными перекрытиями. Крыша с мансардой и четырьмя куполами, крытыми свинцовыми плитами формы рыбьей чешуи. Между куполами располагаются декоративные металлические трубы. Главный и дворовый фасады оштукатурены; в центре имеют мало выступающие ризалиты, оформленные пилястрами с композитными капителями и акцентированные портиками с балконами. Вход подчёркнут пышными сенями и лестницей по обеим сторонам, террасой, огороженной полукруглой балюстрадой. Западный фасад отмечен портиком с двумя колоннами — чёрным входом для слуг. В архитектурном облике доминируют формы, имитирующие барокко, и отчасти модерна.

Жилой трёхэтажный дом при улице построен из кирпича, с железобетонными перекрытиями, в необарочном стиле; кровля жестяная. Помещения на трёх этажах коридорной системы расположены асимметрично. Главный пышный вход с улицы (ныне вход через бывшую служебную дверь со двора). Здание включено в список памятников истории республиканского значения.

Хозяйственное здание с чертами модерна построено из жёлтого кирпича, в декоре использовано дерево. Основная часть двухэтажная, пристройка в один этаж. Во времена Вилейшиса здесь располагались жилища сторожа и кучера, а также конюшня, в которой стоял фаэтон. Над конюшней действовала переплётная мастерская. Ныне в здании размещаются служебные помещения, склады и хранилища Института литовской литературы и фольклора.

Интерьер 

Главное здание делится капитальными стенами на три части. Планы двух этажей аналогичны. Из коридора двери ведут в комнаты одинаковых размеров — бывшие кабинет хозяина и приёмную. Из небольшого вестибюля репрезентативная лестница справа ведёт на второй этаж. Рядом с вестибюлем расположены два салона, столовая и помещение для сервировки. Кухня находилась в полуподвале. Верхний этаж предназначался для отдыха.

В интерьере жилого дома преобладает декор с мотивами неоклассицизма. Большой светильник в вестибюле — подарок рабочих фабрики Вилейшиса «Вилия»; как и две подставки для цветов в том же стиле, он изготовлен из стали и железа в 1907—1910 годах.

Интерьер отличается декоративностью и характеризуется сочетанием элементов, присущих модерну и историзму. Перила лестниц необарочных форм.

Из оборудованных при строительстве дворца 28 богато декорированных печей сохранилось тринадцать печей различных типов с рельефными изразцами в стиле неоренессанса, неорококо, классицизма, с картушами и со скульптурными бюстами. Изразцы для печей привезены из Голландии. Наибольшую ценность представляет собой «зелёный камин», украшавший будуар Эляны Вилейшене, жены Пятраса Вилейшиса. Печь в бывшей столовой в неоренессансном стиле. Печь в гостиной с орнаментикой в стиле неорококо, украшенная изогнутыми карнизами, рельефными скульптурами и изразцами пастельных тонов.

Во дворце хранятся портреты, бюсты, барельефы литовских писателей и деятелей литовской культуры, произведения декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие Литовскому научному обществу.

Примечания

Литература 
 Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. Москва: Искусство. 1986. ISBN 5-210-00094-X. С. 406.
 Tomas Venclova. Wilno. Przewodnik. Wydanie czwarte. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. ISBN 9986-830-47-8. S. 174.

Ссылки 
  
  
 

Архитектура Вильнюса
Вилейшиса
1906 год в Литве
Здания и сооружения, построенные в 1906 году